Meier est un nom propre germanique.

Patronyme 

  ;
 Felix Meier (1672-1739), armurier orfèvre autrichien ;  
 August Meier (1885-1960), nazi allemand ;
 Bernadette Meier-Brändle (1972-), coureuse de fond et écrivaine suisse ;
 Bernd Meier (1972-2012), footballeur allemand ;
 Bertram Meier (1960-), évêque allemand ;
 Billy Meier (1937-), ufologue suisse ;
  ;
 Dieter Meier (1945-), artiste, musicien, réalisateur et homme d'affaires suisse ;
 Dirk Meier (1964-), coureur cycliste est-allemand ;
 Dominicus Meier (1959), moine et prélat catholique allemand ;
 Erich Meier (1935-2010), footballeur allemand ;
 Eugen Meier (1930-2002), footballeur suisse ;
 Günther Meier (1941-), boxeur ouest-allemand ;
 Hermann Henrich Meier (1809-1898), entrepreneur et homme politique allemand
 John Paul Meier (1942-2022), exégète américain ;
 Josi Meier (1926-2006), personnalité politique suisse ;
 Jost Meier (1939-2022), compositeur et chef d'orchestre suisse ;
 Karin Roten Meier (1976-), skieuse alpine suisse ;
 Karl Meier, (1897-1974), acteur suisse et rédacteur en chef ;
 Katharina Meier (1975-), actrice pornographique allemande ;
 Kurt Meier (1962-), bobeur suisse ;
 Megan Meier (1992-2006), victime américaine de cyberharcèlement ;
 Norbert Meier (1958-), footballeur allemand ;
 Philippe Meier (1962-), architecte suisse ;
 Pierre-Alain Meier (1952-), réalisateur suisse ;
 Richard Meier (1934-), architecte américain ;
 Roland Meier (1967-), coureur cycliste suisse ;
 Sarah Meier (1984-), patineuse artistique suisse ;
 Sid Meier (1954-), créateur de jeux vidéo ;
 Ursula Meier (1971-), réalisatrice franco-suisse ;
 Waltraud Meier (1956-), soprano allemande.

Voir aussi 
 Estimateur de Kaplan-Meier, outil statistique

Patronyme germanique
Patronyme suisse
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien

en:Meier